Round Island (Mauritius), een van de Mascarenen, waarvan ook Mauritius deel uitmaakt
Round Island (Michigan), een eiland in het Huronmeer, Michigan, Verenigde Staten
Round Island (Scilly-eilanden), een van de Scilly-eilanden, Verenigd Koninkrijk
Round Island (Hongkong)
Round Island (Gough), een van de kleine eilanden rondom Gough.